Екатери́на Алекса́ндровна Ма́лышева (род. 28 января 1987 года в Челябинске) — российская конькобежка, мастер спорта России международного класса(2009). Участница зимних Олимпийских игр 2010 и на 2014 годов. 10-кратная призёр чемпионатов России. Выступала за ЦСКА, СДЮСШОР им. Лидии Скобликовой и УОР №2 (Санкт-Петербург).

Биография
Екатерина Малышева детство провела в Челябинске, учась в 78-й школе. Поначалу Катя не думала о коньках, а занималась рисованием, увлекалась легкой атлетикой, где у неё были большие успехи. Сделать выбор в пользу коньков убедил дедушка. Она начала заниматься конькобежным спортом в родном Челябинске в 1999 году на катке «Спартак», на месте нынешнего ледового дворца «Уральская молния». Первым тренером у неё была Галина Шпак.

В 2004 году Катя начала выступать на чемпионате России среди юниоров и сразу заняла 2-е место в многоборье. В том же феврале дебютировала на юниорском первенстве мира, где заняла в командной гонке 5-е место. В 2005 и 2006 годах выиграла чемпионат страны среди юниоров в многоборье, а в спринте на взрослом первенстве России стала 4-й. В Кубке мира дебютировала в сезоне 2005/2006. Лучший результат на этапах Кубка мира — одиннадцатое место на дистанции 100 м в сезоне 2007/2008 года в общем зачёте. 

В 2007 году она участвовала на чемпионате Европы в Коллальбо и заняла 20е место в многоборье. Следом выступала на зимней Универсиаде в Турине и выиграла серебряную медаль в командной гонке. В марте выиграла спринт на Всероссийской Универсиаде в Челябинске. В 2008 году заняла 3-е места на чемпионате России в спринтерском многоборье и на дистанции 500 м.

В 2009 году вновь стала 3-й на дистанции 500 м на первенстве России и заняла 18-е место на спринтерском чемпионате мира в Москве, а через год стала 5-й в спринте на чемпионате мира в Обихиро. В декабре 2009 года на Российском чемпионате она заняла 2-е место в забеге на 500 м и 3-е на 1000 м.

Екатерина отобралась на зимние Олимпийские игры в Ванкувере, но заняла на дистанции 500 метров - 24-е место, а на 1000 м 27-е. Она была расстроена и подавлена. В марте 2011 года снова завоевала серебряную медаль чемпионата России на дистанции 500 м, но вскоре заболела лимфаденитом. После перерыва на лечение продолжила тренировки, и весной 2012 года переехала в Санкт-Петербург к тренеру и будущему мужу Олегу Кичигину. В октябре того года стала 2-й в беге на 500 м и 3-й на 1000 м на чемпионате России. 

К предстоящей, своей второй Олимпиаде Екатерина готовилась самостоятельно, отдельно от членов сборной России. В декабре 2013 года на чемпионате страны она стала 2-й на дистанции 500 м и квалифицировалась на олимпиаду. В феврале 2014 года на зимних Олимпийских играх в Сочи она заняла 17-е место в забеге на 500 м. Екатерина завершила карьеру после Олимпийских игр 2014 года и вместе с мужем стали тренировать молодых спортсменов.

Спортивные достижения

 WD = не закончила соревнования

Личная жизнь 
Екатерина Малышева окончила Уральский государственный университет физической культуры. Вышла замуж 5 ноября 2012 года за своего тренера в УОР№2 Олега Кичигина. В том же 2012 году Малышева пыталась получить квартиру, которую ей обещали спонсоры, но разразился скандал и дело почти дошло до суда. В 2015 году у них родился сын Илья, который занимается футболом в Академии "Зенита". В настоящее время Екатерина вместе с мужем является тренером СПб УОР №2 по конькобежному спорту. 27 августа 2022 года у них родился ещё один сын.

Примечания

Ссылки 
 Екатерина Малышева на сайте infosport.ru
 Екатерина Малышева на сайте Союза конькобежцев России
  - Профиль на live.isuresults.eu
  - Результаты на сайте the-sports.org
  - Профиль на сайте ИСУ
  - Профиль на сайте eurosport.com

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1987 году
Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы России
Мастера спорта России международного класса
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года